O (u o) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina O/o (nombre: o; en plural: oes).
 La letra cirílica О/о.
 La letra griega Ο/ο (nombre: ómicron).

En otros ámbitos 
 o; en español, una disyunción lógica.
 o (minúscula); en informática, el símbolo del octeto, equivalente a un byte de ocho bits.
 O, el símbolo químico del oxígeno.
 O, el álbum debut de Damien Rice.
 O, una película de 2001.
 Ô, uno de los espectáculos permanentes del Circo del Sol.
 El tipo de sangre «O», caracterizado por la ausencia de los antígenos «A» y «B».
 La notación O (o cota superior asintótica), usada en análisis de complejidad algorítmica.
 Historia de O (en francés: Histoire d'O), novela sadomasoquista de la escritora francesa Pauline Réage (seudónimo de Dominique Aury, nacida Anne Desclos), publicada en 1954.
 La Virgen de la O (o Virgen de la Esperanza).

Enlaces externos